Roborough (South Hams) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Roborough (Torridge) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Roborough Castle